Алекса́ндр Мако́вский: Маковский, Александр Владимирович (1869—1924) — русский художник, сын В. Е. Маковского.
 Маковский, Александр Львович (1930—2020) — российский юрист, специалист по международному частному и гражданскому праву.